Сеибас Неграс има више значења:

 Сеибас Неграс (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сеибас Неграс (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику